Эдуард Жирарде (21 июля 1819 — 5 января 1880, Версаль) — швейцарский живописец и гравёр.

Биография 
Писал патриархальные сцены из жизни швейцарцев, но заслужил известность, главным образом, благодаря своим мастерским гравюрам, исполненным меццотинтой. Из его произведений в этом роде особенно удачны:
 «Четыре эпизода страстей Христовых» («Страстная Пятница», «Богоматерь, лишившаяся чувств», «Возвращение с Голгофы» и «Богоматерь, созерцающая терновый венец») с П. Делароша,
 «Жирондисты» с него же,
 «Рафаэль в своей мастерской» с Жалабера,
 «Мольер у Людовика XIV» с Жерома,
 «Бракосочетание Генриха IV» с Лешевалье-Шевиньяра,
 «Испанская свадьба» с Фортуни.

Семья 
Известными художниками были его дядя Абрахам (1764—1723), отец Шарль-Самуэль (1780—1863), братья Шарль (1813—1871) и Поль (1821—1893).

Примечания

Литература 
 
 

Художники Швейцарии
Художники XIX века
Эдуар